Okręty US Navy o nazwie USS „Pilgrim”
 Pierwszy USS „Pilgrim” był jednostką, która została zatopiona jako jednostka blokująca w 1864 roku.
 Drugi USS „Pilgrim” był holownikiem. W służbie w latach 1870-1871.
 Trzeci USS „Pilgrim” (SP-1204) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Czwarty USS „Pilgrim II” (YFB-30) był rzecznym patrolowcem. W służbie w 1942 roku. Skreślony w 1947 roku.

Pilgrim